Astra - zespół osiemnastu satelitów telekomunikacyjnych, należących do konsorcjum SES ASTRA z siedzibą w Luksemburgu, znajdujący się na orbicie geostacjonarnej nad równikiem. Obecnie na orbicie pracuje trzynaście z nich.

Satelity te nadają sygnał stacji telewizyjnych i radiowych do odbiorców w Europie oraz częściowo w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, tylko w przekazie cyfrowym. Przekazy analogowe (w systemie PAL) zostały wyłączone 29 kwietnia 2012 roku.

Satelity z rodziny Astra

Oferta programowa 
Obecnie najwięcej programów nadawanych jest z satelitów umieszczonych na pozycji 19,2°E.
Z satelitów tych nadaje też jeden polskojęzyczny program telewizyjny i radiowy (TV Trwam i Radio Maryja). Do 29 kwietnia 2012 z pozycji 19,2°E było nadawane 19 niemieckojęzycznych stacji telewizyjnych w przekazie analogowym.
Do 31 grudnia 2014 TVP nadawało programy na Astrę 19,2 kodowane w wersji SD TVP 1, TVP 2, TVP HD, TVP Rozrywka. Niekodowane: TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia.

Historia 
Wprowadzony na rynek w 1988 roku, Astra 1A, który jest pierwszym satelitą w grupie Astra 19,2°E. Z 16 transponderów, Astra 1A pierwszy satelita przeznaczony do odbioru telewizji satelitarnej w całej Europie. Wczesne kanały nadawcze z 19,2°E przeznaczone były przede wszystkim dla Wielkiej Brytanii, Niemiec, krajów Beneluksu i Skandynawii.

Pierwsze trzy satelity Astra (1A, B, C) emitowały tylko kanały analogowe w PAL i D2-MAC. Czwarty satelita, Astra 1D uruchomiony w 1994 roku także emitował kanały analogowe, jednak realizował też pierwsze przekazy europejskiej telewizji cyfrowej DVB. Kanały te zapewniły szybki rozwój telewizji satelitarnej w całej Europie.

Równolegle z przejściem na nadawanie cyfrowe telewizji przez satelitę, przyszedł też czas na szyfrowanie i ukierunkowanie kanałów do poszczególnych krajów lub regionów. Popyt na cyfrową transmisję telewizyjną wymusił zajęcie przez SES dodatkowych pozycji orbitalnych, przewidując pojawienie się nowych sieci cyfrowych skierowanych do konkretnych krajów, począwszy od Astry 28.2 ° E w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Kanały (pozycja 19,2°E)

Zobacz też 
 antena satelitarna
 telewizja satelitarna
 free-to-air

Linki zewnętrzne 
 Wykaz wszystkich stacji nadawanych z pozycji 19,2°E 
 Wykaz wszystkich stacji nadawanych z pozycji 23,5°E 
 Wykaz wszystkich stacji nadawanych z pozycji 28,2°E 
 Strona SES ASTRA

Przypisy 

Astra